Петухово — топоним в России:

Архангельская область 
 Петухово — деревня, Вилегодский район.
 Петухово — деревня, Холмогорский район.

Башкортостан 
 Петухово — село, Караидельский район.

Вологодская область 
 Петухово — деревня, Бабушкинский район.
 Петухово — деревня, Вашкинский район.
 Петухово — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Петухово — село, Савинский район.

Кировская область 
 Петухово — село, Верхнекамский район.
 Петухово — село, Подосиновский район.
 Петухово — упразднённая деревня, Шабалинский район.
 Петухово — упразднённая деревня, Юрьянский район.
 Петухово — деревня, Яранский район.

Курганская область 
 Петухово — город, административный центр Петуховского района.
Петухово — село в Петуховском районе.
 Петухово — железнодорожная станция Курганского региона Южно-Уральской железной дороги.

Марий Эл 
 Петухово — село, Горномарийский район.

Нижегородская область 
 Петухово — деревня, Борский район.
 Петухово — деревня, Воскресенский район.
 Петухово — деревня, Городецкий район.

Новгородская область 
 Петухово — село, Боровичский район.

Пермский край 
 Петухово — село, Кочёвский район.
 Петухово — посёлок, Кудымкарский район Пермского края.
 Петухово — село, Юсьвинский район Пермского края.

Томская область 
 Петухово — село, Томский район.
 Петухово —  железнодорожная платформа Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги.

Удмуртия 
 Петухово — село, Балезинский район.
 Петухово — село, Можгинский район.

Ярославская область 
 Петухово — село, Даниловский район.
 Петухово — село, Переславский район.
 Петухово — село, Угличский район.